Rajd Finlandii 1983 (33. Rally of the 1000 Lakes) – 33 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 26-28 sierpnia. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1983. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä. Podczas tego rajdu na siódmym odcinku specjalnym doszło do wypadku fińskiej załogi numer 95, w wyniku którego zmarł pilot Reijo Nygren.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Finlandia
1983
1983 w Finlandii
Sport w Jyväskylä